Джакомо Агостини (, род. , Брешиа, Ломбардия, Италия) — итальянский мотогонщик.

Агостини — многократный победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Прозвище — «Божественный Аго» («Аго» — «иголка» по-итальянски). На данный момент Агостини обладает рекордом по количеству побед в Гран-при — 122 победы. Выиграл 15 титулов чемпиона мира, что является абсолютным рекордом.

Биография

Выступления в автогонках
Следуя по стопам Джона Сёртиса и Майка Хейлвуда, Агостини также принимал участие в автогонках на машинах класса Формула-1. Он участвовал в британском чемпионате Ф-1  и  годов с собственной командой на Williams FW06. Но перед этим он провёл полный сезон в чемпионате Европы Формулы-2  на Chevron B42-BMW.

В 1979 году на трассе Брэндс-Хэтч Агостини вместе с другими пилотами британского чемпионата Ф1 принял участие на своём Williams FW06-Ford в  — внезачётном заезде Формулы-1. Он финишировал одиннадцатым, в двух кругах от победителя гонки Жиля Вильнёва.

Награды
Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Результаты выступлений

Результаты выступлений в мотогонках

Результаты в чемпионатах мира по кольцевым мотогонкам
Система начисления очков с 1964 по 1968:

Система начисления очков с 1969 года

Результаты выступлений в автогонках

Результаты выступлений в Британской Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 Giacomo-Agostini.com — официальный сайт
 
 Профиль на database.motorsportmagazine.com

Интервью 

Мотогонщики Италии
Командоры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Пилоты мотоциклетного чемпионата мира в классе 350cc
Автогонщики Италии